Campanero (Bolivie)
 Campanero (Uruguay)